Буково је изведен појам од речи Буква и он може значити:

 Буково (Битољ), насеље у Општини Битољ, Северна Македонија;
 Буково (Благојевград), насеље у Благојевградској области, Бугарска;
 Буково (Пловдив), насеље у Пловдивској области, Бугарска;
 Буково (Смољан), насеље у Смољанској области, Бугарска;
 више села широм Русије и Пољске;

или

 Буково језеро, језеро у северозападној Пољској.
 Резерват природе Буково